Anthony Nelson ou Tony Nelson peut désigner :

 Tony Nelson, personnage de la série télévisée Jinny de mes rêves ;
 Tony Nelson (1930-), ancien footballeur gallois ;
 Anthony Nelson (1948-), homme politique conservateur britannique ;
 Tony Nelson (1950-),  athlète olympique canadien ;
 Anthony Nelson (1975-), musicien gospel ;
 Anthony Nelson (1985-), boxeur anglais.